Коскусиљо има више значења:

 Коскусиљо, Кускусиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коскусиљо (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику